Riner ist der Familienname folgender Personen:
 Fabienne Riner (* 1991), Schweizer Unihockeyspielerin
 Nicole Riner (* 1990), Schweizer Tennisspielerin
 Teddy Riner (* 1989), französischer Judoka

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Riner (Virginia)
 Riner (Wyoming)

in Katalonien:
 Riner (Lleida), Gemeinde in der spanischen Provinz Lleida